La piazza San Domenico è presente in diverse città italiane:
 piazza San Domenico a Bologna
 piazza San Domenico Maggiore a Napoli
 piazza San Domenico a Palermo
 piazza San Domenico a Pistoia
 piazza San Domenico a Reggio Emilia